Zuschlag steht für die Erhöhung eines Geldbetrags:
 Zuschlag für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit
 allgemein ein für Sonderleistungen zu entrichtendes Entgelt, siehe Zulage
 Bei der Eisenbahn wird für die Nutzung besonders schneller oder komfortabler Züge ein zusätzliches Entgelt erhoben, siehe: Zuschlag (Eisenbahn).

Zuschlag steht für eine Zuteilung oder Zuweisung:
 bei privatrechtlichen Versteigerungen die Annahmerklärung des Versteigerers gegenüber dem letzten Höchstgebot (meist durch Hammerschlag angezeigt), siehe Auktion
 bei einer Zwangsversteigerung die Eigentumszuweisung durch gerichtlichen Beschluss, siehe Zwangsversteigerung
 die Erteilung eines Auftrags, meist von der öffentlichen Hand, siehe Ausschreibung

Zuschlag steht für einen Zugabe- oder Füllstoff:
 Zuschlagstoffe sind Bestandteile von Werkstoff-Gemengen, im Beton handelt es sich dabei z. B. um Gesteinskörnungen
 Zusätze zum Erz-Koks-Gemisch im Hüttenwesen, um eine günstigere Schlacke zu erzielen oder um die Eisenbegleiter Schwefel und Phosphor zu entfernen, siehe Möller bzw. Bleizuschlag

Zuschlag ist der Name des Naturschutzgebiets Zuschlag im  Kreis Minden-Lübbecke

Zuschlag ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Zuschlag (* 1964), deutscher Kunsthistoriker
 Daniel Zuschlag (1794–1872), deutscher Kommunalpolitiker und Abgeordneter 
 Friedrich Zuschlag (1910–1940), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Georg Zuschlag (1814–1877), deutscher Oberfinanzrat und Abgeordneter 
 Marcel Zuschlag (* 1993), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Bei Zuschlag Mord